Galileo eller Gallileo kan syfta på:

 Galileo Galilei 1564–1642), italiensk astronom
 Galileoaffären – en serie händelser som fick sin början runt 1610, då Galileo Galilei hamnade i konflikt med Romersk-katolska kyrkan
 Galileo Ferraris (1847–1947), en italiensk fysiker och elektrotekniker
 Galileo (satellitnavigationssystem) - ett satellitnavigationssystem
 Galileo (rymdsond) - en rymdsond till Jupiter
 Galileis liv – en pjäs från 1939 av Bertolt Brecht
 Telescopio Nazionale Galileo - ett teleskop på Kanarieöarna
 Galileo, Mexiko – en ort i kommunen Palenque och delstaten Chiapas
 Gallileo (byggnad) – en byggnad i Frankfurt
 Galileo Galilei (opera) – en opera i en akt och tio scener med musik av Philip Glass